Miejscowości w USA:
 La Belle – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 La Belle (ang. La Belle Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 La Belle (ang. La Belle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall